Письмо Полларда — основанная на латинице абугида, созданная методистским миссионером Сэмом Поллардом для записи языка мяо.

Принцип 
Как и большинство других абугид, в письме Полларда буквы используются для обозначения согласных, а гласные обозначаются диакритическими знаками. Нововведением является указание тона гласного путём изменения положения диакритического знака. Например, в западном мяо расположение знака гласного над согласной буквой обозначает, что слог произносится в высоком тоне, а постановка знака внизу справа обозначает низкий тон.

История 

Поллард заимствовал основной принцип своей письменности из канадского слогового письма, разработанного в 1838—1841 годах миссионером  для языков кри. В создании письменности принимал активное участие китайский пастор Стивен Ли.

Разработка письменности была завершена к 1936 году, когда при её использовании был опубликован перевод Евангелия на язык мяо.

По некоторым сведениям, введение письменности оказало большое влияние на народ мяо, поскольку среди них бытовала легенда, гласившая, что их предки имели письменность, но потеряли её. Согласно этой легенде, письменность должна была быть вновь обретена, поэтому многие люди преодолевали большой путь для изучения системы Полларда.

Современное использование 

Изменение политики Китая по отношению к языкам меньшинств позволило использовать для языка мяо несколько альтернативных письменностей, большинство из которых было основано на латинице. Алфавит Полларда остаётся популярным среди мяо в Китае, в то время как мяо, проживающие за рубежом, предпочитают использовать другие системы письма. Последняя модернизация алфавита Полларда была проведена в 1988 году. В 1997 году было выдвинуто предложение включить алфавит Полларда в стандарт Юникод.

Литература 
 Enwall, Joakim. 1994. A Myth Become Reality: History and Development of the Miao Written Language, two volumes. (Stockholm East Asian Monographs, 5 & 6.) Stockholm: Institute of Oriental Languages, Stockholm University.
 Pollard, Samuel. 1919. Gathering up the Fragments. London: Hooks.
 Wen, You 1938. Lun Pollard Script. Xinan bianjiang 1, 43-53.
 Wen, You.1951. Guizhou Leishan xin chu canshi chukao. Huaxi wenwu. Reprinted in Wen You, 1985. Wen You lunji, Beijing: Zhongyang minzu xueyuan keyanchu.

Ссылки 
 Письмо Полларда на сайте Omniglot 

Абугиды
Письменности, изобретённые в XX веке
Письменности Восточной Азии
Письменности Юго-Восточной Азии
Письменности языков хмонг-мьен